Cristina Grigoraș (aviron) (née en 1990), rameuse d'aviron roumaine
Cristina Grigoraș (gymnastique) (née en 1966), gymnaste artistique roumaine